Embole, embolie, embolisme, proviennent des mots grecs  « embolè », « emboli(s)mos » suggérant l'insertion.

 Un embolisme est en médecine l'ancien nom donné à un thrombus ;

Lors de la messe catholique l'embolisme est le développement intercalé par l'officiant entre la dernière demande du Notre Père () et la doxologie ().

Le calendrier grec et le calendrier hébreu intercalent périodiquement un mois lunaire supplémentaire dans certaines années dites embolismiques pour faire coïncider l'année lunaire et l'année solaire.